Даммер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Даммер, Бруно (1876—1957) — немецкий геолог.
 Даммер, Удо (1860—1920) — немецкий ботаник-флорист.